Il doppio del torneo di tennis Allianz Suisse Open Gstaad 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori František Čermák e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Marc Gicquel e Florent Serra 7-5, 5-7, [10-7].

Teste di serie

  František Čermák /  Pavel Vízner  (campioni)
  Jaroslav Levinský /  David Škoch (primo turno)

 Tomáš Cibulec /  Rogier Wassen  (semifinali)
 Albert Montañés /  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Allianz Suisse Open Gstaad 2007
ATP Tour 2007